Сезон 2019/2020 — перший в історії жіночої волейбольної команди «Прометей» з Кам'янського Дніпропетровської області. Команда брала участь у чемпіонаті України, кубку України і Кубку виклику Європейської конфедерації волейболу. «Прометей» лідирував у національній першості, але турнір був достроково завершений без виявлення переможця через карантинні обмеження.

Склад 
Склад команди:

Чемпіонат України 
Результати матчів:

Турнірна таблиця:

Кубок України 
 Перший етап (група В)

|}
 СК «Прометей» — 9 очок
 ВК «Легенда-Wnet» — 6
 ФОГТЛАНД — 3
 «Полісся-ліцей-інтернат» — 0

 Другий етап (група Е)

|}
 СК «Прометей» — 8 очок
 «Орбіта-ЗНУ» — 7
 «Полісся-ЖДУ» — 3
 Збірна Харківської області — КП ХПКСП ХОР — 0

 Третій етап (група З)

|}
 СК «Прометей» — 9 очок
 «Галичанка-ТНЕУ» (Тернопіль) — 6
 «Університет-ШВСМ» (Чернівці) — 2
 «Білозгар-Медуніверситет» (Вінниця) — 1

 Фінал чотирьох
 Півфінал

|}

 Матч за 3-тє місце

|}

Кубок виклику ЄКВ 

|}

|}

Статистика 

Найрезультативніші гравчині команди в окремих матчах:

Найбільше балів в іграх з «Прометеєм» набирали:

Примітки

Джерела 
 
 

СК Прометей
2019 в українському спорті
2020 в українському спорті
Волейбольні сезони